Atenágoras hace referencia a varios artículos:

Atenágoras de Éfeso: Tirano de Éfeso del siglo VI a. C.
Atenágoras de Atenas: Filósofo cristiano del .
Atenágoras I: Patriarca de Constantinopla de 1948 a 1972.